Bogle ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Bogle († 2009), US-amerikanischer Gitarrist und E-Bassist der Band The Ventures
 Eric Bogle (* 1944), schottisch-australischer Sänger, Liedermacher und Friedensaktivist
 George Bogle (1746–1781), britischer Abenteurer und Diplomat 
 Jayden Bogle (* 2000), englischer Fußballspieler
 John Bogle (1929–2019), US-amerikanischer Investmentmanager und wirtschaftswissenschaftlicher Autor
 Paul Bogle  (* zwischen 1815 und 1820; † Oktober 1865), jamaikanischer Baptist
 William Lockhart Bogle (1857–1900), britischer Maler und Illustrator der Düsseldorfer Schule

Bogle ist der Künstlername von

 Bogle (Tänzer), eigentlich Gerald Levy (1965–2005), jamaikanischer Tänzer

Siehe auch:

 Bögle